Jan Byrski (1942–2021) – polski duchowny katolicki, infułat
 Jan Byrski – polski prawnik, dr hab.